Чилапа има више значења:

 Чилапа (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чилапа (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Чилапа (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чилапа (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чилапа (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чилапа (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику